Покальчу́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Покальчук Антон Федосійович (*1918—†2004) — генерал-лейтенант авіації. Голова ЦК ДТСААФ України.
 Покальчук Володимир Феофанович (*1897—†1983) — український діалектолог, краєзнавець, педагог, дослідник життя і творчості Лесі Українки.
 Покальчук Олег Володимирович (*1955)— український письменник, соціальний психолог.
 Покальчук Юрій Володимирович (*1941—†2008) — український письменник, перекладач.

Українські прізвища
Прізвища на -ук